Okenia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Leuckart och Bronn in Menke 1830. Okenia ingår i familjen Goniodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Okenia